Pětatřicátníci mohou být příslušníci následujících uskupení:

 Pětatřicátníci (literární skupina) – literární skupina
 vojenská jednotka 35. pěší pluk, známá jako pětatřicátníci